WikiLF (Wiki Langue française) est un site participatif du ministère de la Culture français, géré par la délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), pour la création de néologismes et l'enrichissement du lexique français.

Contenu 
Le site, créé en 2011, propose à chacun de participer à l'enrichissement de la langue française face aux nombreux néologismes ou expressions d'origine étrangère non traduits. Cependant, il ne s'agit pas de vouloir à tout prix substituer aux mots étrangers des équivalents français (comme « week-end »), mais plutôt .

Il permet aux internautes . WikiLF a été mis en place en vertu du décret du 3 juillet 1996 relatif à l'enrichissement de la langue française.

Parmi les termes publiés par la Commission générale de terminologie et de néologie au Journal officiel, après avis de l’Académie française, on trouve par exemple « euro-obligation » ou « liseuse », dont la liste complète se trouve dans la base de données du site FranceTerme.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire de la langue française
 Défense de la langue française

Liens externes  
 
 Dix mots que les allergiques au franglais rêvent de vous faire adopter, article des Inrocks paru le .

Politique linguistique en France
Langue française
Association ou organisme culturel en France